"Talk You Down"  é uma música da banda irlandesa de rock alternativo The Script. A musica foi composta por Danny O'Donoghue, Mark Sheehan e Glen Power sendo lançada como o quarto single no álbum de estreia banda, chamado "The Script" (2009) no dia 16 de março de 2009.

Referencias
http://www.billboard.com/artist/419066/The-Script/chart?f=379 (em inglês)

Canções de The Script
Singles de 2009